Наумов, Алексей Александрович: 
 Наумов, Алексей Александрович — российский музыковед, научный сотрудник Всероссийского музейного объединения им. М. И. Глинки.
 Наумов, Алексей Александрович (1916—1985) — советский физик.